Burgers kan verwijzen naar:

Inwoners van een stad, 
burger 
burgerschap;

voedsel
hamburgers;

Een achternaam, bekende personen met deze naam zijn
Henricus Burgers (1843-1903), smid te Deventer en oprichter van Burgers-ENR
Don Burgers (1932 - 2006), Nederlands confessioneel politicus;
Eva Burgers, kinderboekenschrijfster
Jan Burgers (1895 - 1981), Nederlands natuurkundige;
Jan Burgers, Nederlands popmuzikant, gitarist in Johnny and his Cellar Rockers;
Johan Burgers (1870 - 1943), oprichter van Koninklijke Burgers' Zoo;
Johanna Burgers (1895 - 1943), directrice van Burgers' Dierenpark Tilburg;
Joop Burgers (1940), Nederlands voetballer;
Lucie Burgers (1898 - 1974), directrice van Koninklijke Burgers' Zoo;
Piet Burgers (1932), Nederlands voetballer;
Simon Burgers (1958), Nederlands componist;
Thomas François Burgers (1834-1881), Zuid-Afrikaans president;
Willie Burgers, Nederlands materiaalkundige.

overig
Koninklijke Burgers' Zoo, dierentuin in Arnhem;
Burgers-ENR, een merk van fietsen en een historisch merk motorfietsen.
de Burgersvergelijking is een vergelijking uit de vloeistofdynamica;
de Burgersvector is een vector die in de kristallografie wordt gebruikt om dislocaties te beschrijven. 
Burghers, een gemengd Europees-Aziatische bevolkingsgroep op Sri Lanka